El nombre de Juan Antonio Guerrero puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan Antonio Guerrero Cañongo (nacido en 1972). Psicólogo y escritor mexicano.
 Juan Antonio Guerrero Rodríguez, más conocido como Juan Profundo (nacido en 1978). Es un Mc y productor de Rubí, Barcelona.